Strada statale 76 – strada statale polacca
 Strada statale 76 della Val d'Esino – strada statale italiana